BSL — аббревиатура, возможные значения:
 BSL () — жестовый язык семьи британского жестового языка, используемый глухими и слабослышащими Великобритании.
 BSL () — набор мер предосторожности по биологическому сдерживанию, необходимых для изоляции опасных биологических агентов в закрытом лабораторном помещении.